Sabaudiella Chiov., 1929 : un genre de plantes de la famille des Convolvulaceae, synonyme de Hildebrandtia ;
Sabaudiella Vašícek & Hoedemaeker, 2003 : un genre fossile de Mollusques.